Слащев, Слащов — прізвище.

 Слащев Володимир Іванович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну.
 Слащов Яків Олександрович — (рос. дореф. Слащовъ, 29 грудня 1885 року [10 січня 1886] — 11 січня 1929, Москва) — російський, білогвардійський та радянський військовик.